

Musique 
 Dark Moor, groupe espagnol de Power metal ;

Titres 

 Dark Moor, album éponyme du groupe sorti en 2003.
 Moor, un film pakistanais de 2015 réalisé par .

Patronyme 

 Bob de Moor (1925-1992), dessinateur belge ;
 Carel de Moor (1656-1738) peintre néerlandais ;
 Deny Moor (1980-), actrice tchèque ;
 Dimitri Moor (1883-1946), illustrateur, graphiste, affichiste et professeur russe ;
 Dirk De Moor (1952-), chef de chœur belge ;
 Drew Moor (1984-), joueur américain de soccer ;
 Jan de Moor, marchand et navigateur hollandais du  ; 
 Johan De Moor (1953-), dessinateur belge de bande dessinée ;
 Lova Moor (1946-), chanteuse, danseuse et actrice française ;
 Marie Möör, auteur-compositeur-interprète ;
 Robert Moor (1889-1972), acteur français ;
 Stéphanie Rittweger de Moor (1983-), actrice et chanteuse belge ;
 Terry Moor (1952-), joueur américain de tennis ;
 Victor Pierre Ghislain De Moor (1827-1895), vétérinaire et botaniste belge ;
 Vincent de Moor (1973-), musicien néerlandais.

Sport 
 Turf Moor, stade anglais de football localisé à Burnley.

Toponyme 
 Moor Park, station du métro de Londres
Patronyme flamand